

Місця 
 Гарлоу — місто в Англії у графстві Ессекс.

Персоналії 
 Вінні Гарлоу (;  1982) — канадська топ-модель.
 Гаррі Фредерик Гарлоу (; 1906—1981) — американський психолог.
 Джин Гарлоу (; 1911—1937) — американська актриса.
 Джоел Гарлоу () — американський візажист та гример, лауреат премії Оскар за найкращий грим та зачіски 2009 року.
 Джордж Генрі Гарлоу (; 1787—1819) — англійський художник.
 Ів Гарлоу (;  1989) — канадська акторка.
 Шалом Гарлоу (;  1973) — канадська топ-модель.